Ход соревнований

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980—24.07.1980

Предварительные заплывы
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980

Регламент соревнований

Финал
Москва, Олимпийский бассейн, 24.07.1980

Примечания

См. также 
 Плавание на летних Олимпийских играх 1980